Tell Fara, een archeologische vindplaats.
Fara (periode), een cultuurperiode in het Midden-Oosten (begin 3e millennium v.C.)
een heilige uit de 7e eeuw, zie Burgundofara
Fara (departement) in Burkina Faso
plaatsen en gemeenten:
Fara (Italië)
Fara (Bloke) (Slovenië)
Fara (Kostel) (Slovenië)
Fara (Burkina Faso)

Zie ook 
 Farra